Darkpunk bzw. „Düsterpunk“ ist ein allgemeiner Überbegriff für die dunkleren Spielarten des Punk und Post-Punk. Der Begriff wird oftmals analog mit folgenden Spielarten der Punkmusik verwendet:

Gothic Punk und Death-Rock
Depro-Punk
Horrorpunk (teils auch differenzierter als Horror Rock)